C17orf82 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 251 амінокислот, а молекулярна маса — 25 393.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки